

Musique 
 baryton, tessiture de voix.
 baryton, tessiture d'instrument.
 guitare baryton, guitare à tessiture grave.
 saxhorn baryton ou baryton, membre de la famille des saxhorns.
 saxophone baryton, saxophone à tessiture grave.
 tuba baryton ou baryton, membre de la famille des tubas.

 Baryton,  de Florent Pagny.